Der Rajon Lutuhyne (ukrainisch /; russisch /) ist eine 1965 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Luhansk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hat eine Fläche von 1057 km² und eine Bevölkerung von etwa 66.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Stadt Lutuhyne.

Er wurde am 3. Januar 1965 gegründet, ist seit 2014 durch die Volksrepublik Lugansk besetzt und steht somit nicht direkt unter ukrainischer Kontrolle.

Geographie 
Der Rajon liegt im Süden der Oblast Luhansk im Osten des Donezbeckens, er grenzt im Nordwesten an den Rajon Slowjanoserbsk, im Nordosten an die Stadt Luhansk, im Osten an den Rajon Krasnodon, im Südosten an den Rajon Swerdlowsk, im Süden an den Rajon Antrazyt sowie im Westen an den Rajon Perewalsk.

Durch den Rajon fließen die Flüsse Wilchiwka (), Bila (), Welyka Kamjanka () und der Luhantschyk (), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 200 und 310 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in eine Stadtratsgemeinde, 7 Siedlungsratsgemeinden und 8 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 8 Siedlungen städtischen Typs
 26 Dörfer
 10 Ansiedlungen

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Lutuhyne